Chi (achternaam), een Chinese achternaam
chi (letter), de 22e letter van het Griekse alfabet
deze letter wordt als symbool gebruikt in de statistiek als chi-kwadraattoets voor verwachte verdeling
Chi (rivier), een rivier in het noordoosten van Thailand
Chi (tijdschrift), een Italiaans tijdschrift
Chi-X, een Europese alternatieve aandelenbeurs
Qi, de Chinese transcriptie voor Chi (doorverwijspagina)
qi (concept), concept voor spirituele energie in de Chinese cultuur
chi (formalisme) Formalisme gebaseerd op procesalgebra voor met name parallelle processen
chi (lengtemaat), Chinese en Japanse lengtemaat
tai chi
chi (fluit), een Chinese bamboefluit
Qi (concept) Chinese benaming voor levensenergie.